Plaats in Indonesië
 Sambirobyong (Kayen Kidul), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Sambirobyong (Sumbergempol), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java